Europamästerskapet i basket för damer 2015 spelades i Rumänien och Ungern mellan 11 och 28 juni 2015.

Nationer
20 länder deltog i turneringen. Sverige blev klart för mästerskapet efter att ha vunnit tre av fyra matcher under kvalspelet.

Gruppspel
Gruppspelet lottades 29 november 2014 i Budapest, Ungern. Spanien, Frankrike, Turkiet och Serbien var de förstaseedade nationerna.  

Alla tider som anges är lokala. För matcherna som spelades i Rumänien gäller (UTC+3) och för de matcherna som spelades i Ungern gäller (UTC+2).

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Mellanrundan

Alla tider som anges är lokala, (UTC+2).

Grupp E

Grupp F

Slutspel
Alla tider som anges är lokala, (UTC+2).

Kvartsfinaler

Semifinaler om plats 5-8

Semifinaler

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Bronsmatch

Final

Referenser

Fotnoter 

Internationella sportevenemang i Budapest
Internationella baskettävlingar i Ungern
Sportåret 2015
Basketsäsongen 2014/2015
Sport i Debrecen
2015
Internationella baskettävlingar i Rumänien
Budapest under 2000-talet